Atrium (bouwkunde)
 Atrium (hart)
 Atrium (school), een school voor voortgezet onderwijs in Amersfoort
 Atrium Medisch Centrum Parkstad, een ziekenhuis in Zuid-Limburg
 Mensa (eetgelegenheid) in Amsterdam